Мария (; ) — византийская императрица, вторая супруга императора Константина V.

Константин был императором с 741 года, и его первая жена Чичак подарила ему лишь одного сына Льва IV Хазара в 750 году. Больше о ней не упоминается, и к следующему году Константин уже был женат на Марии. Историк Линда Гарланд предположила, что Чичак умерла при родах.

Мария вышла замуж за Константина в между 750 и 751 годами. Согласно хронике патриарха Никифора I, её безвременная кончина произошла примерно в то же время, когда её пасынок Лев IV Хазар был коронован младшим императором (6 июня 751 года) и её муж вернул Малатью. Причины её смерти неизвестны.

Мария умерла бездетной, а Константин женился на Евдокии, которая родила ему шестерых детей.

Примечания

Источники 
 Патриарх Никифор. Краткая история

Ссылки 
 A short article on her by Lynda Garland

Супруги византийских императоров
Исаврийская династия